Sveti Hugo je lahko:
 Sveti Hugo (1053-1132)
 Sveti Hugo Veliki (1024-1109)